Partia na rzecz Zwierząt (niderl. Partij voor de Dieren, PvdD) – centrolewicowa, ekologiczna partia polityczna w Holandii, założona w październiku 2002. W parlamencie reprezentowana od wyborów, które odbyły się w 2006 roku. Liderką jest Marianne Thieme.

Poparcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Partij Voor De Dieren w: NU.nl
 Partij voor de Dieren (PvdD) w parlamencie

Partie i ugrupowania w Holandii
Prawa zwierząt
Partie eurosceptyczne